RTL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 358 амінокислот, а молекулярна маса — 155 048.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки